Соревнования по стрельбе из лука на XXIX летних Олимпийских играх проходили с 9 по 15 августа. 128 спортсменов из 49 стран разыграли четыре комплекта медалей.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Спортивные объекты 
Олимпийское Зелёное Стрельбище ()

Квалификация

Календарь

Соревнования мужчин

Командный турнир

Квалификация

Плей-офф

Соревнования женщин

Индивидуальный турнир

Квалификация

Плей-офф

Командный турнир

Квалификация

Плей-офф

Страны

Ссылки 

 Стрельба из лука на официальном сайте Игр